est la formule brute de plusieurs isomères.

 doxycycline, numéro CAS 
 tétracycline, numéro CAS